Роза́лия Ильфа́товна Гали́ева (также известная как Ро́за Гали́ева; род. 28 апреля 1977, Алмалык, Ташкентская область) — российская спортсменка (спортивная гимнастика). Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Олимпийская чемпионка (1992), серебряный призёр Олимпийских игр (1996), чемпионка Европы (1996), серебряный призёр чемпионата Европы (1996). Судья международной категории.

Спортивные достижения

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года

Примечания

Ссылки 
 Розалия Галиева на сайте Международной федерации гимнастики 

Гимнасты СССР
Гимнасты России
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1992 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1996 года